

Cinema
Geordie – film del 1955 diretto da Frank Launder

Musica
Geordie – antica ballata britannica
Geordie/Amore che vieni, amore che vai – 45 giri di Fabrizio De André del 1966
Geordie – singolo dei Mercanti di Liquore del 2001
Geordie  – singolo di Gabry Ponte del 2002
Geordie – gruppo musicale glam rock britannico
Geordie (1974) – 33 giri del gruppo musicale dei Geordie

Onomastica
Geordie – diminutivo inglese del nome proprio di persona Giorgio

Società
Geordie – termine che nello slang britannico indica le persone originarie del Tyneside e il dialetto da loro parlato